Příjmení Abrahams nosí více různých významných osobností:

příjmení
 Chris Abrahams (* 1961) – novozélandský jazzový klavírista
 Harold Abrahams (1899–1978) – britský atlet
 Jim Abrahams (* 1944) – americký filmový režisér a scenárista
 Jon Abrahams (* 1977) – americký filmový a televizní herec
 Leo Abrahams (* 1977) – britský kytarista a hudební skladatel
 Peter Abrahams (1919–2017) – černošský jihoafrický spisovatel
 Mick Abrahams (* 1943) – původní kytarista skupiny Jethro Tull

Podobné příjmení 
 Abrahám